Une couque est le nom donné en Belgique et dans le Nord de la France à plusieurs biscuits et viennoiseries :
 La couque de Dinant est un biscuit dur à base de miel parfumé aux épices ;
 La couque de Rins est une variante moins dure de la couque de Dinant en Belgique ;
 La couque suisse peut désigner en Belgique :
 une brioche au raisin et à la crème pâtissière en forme de spirale ;
 un Suisse (viennoiserie) au chocolat ou au raisins;
 une couille de Suisse;
 La couque de Jésus est un autre nom du cougnou ;
 Couque est aussi le nom donné en Belgique à plusieurs sortes de viennoiseries. Par exemple, la couque au chocolat, la couque aux raisins, la couque à la crème, ou la couque au beurre, ainsi que d'autres spécialités également recouvertes par le nom générique « couque » même si leur nom spécifique ne contient pas ce mot : le bolus, le croissant, la gosette, le tortillon (couque belge différente du tortillon bon-encontrais)…

Références